Inizia nei primi anni sessanta con film come La baia di Napoli (It Started in Naples) di Melville Shavelson con Clark Gable, ed Il tormento e l'estasi di Carol Reed, con Charlton Heston.

Negli anni seguenti tra i tanti lavori svolti collabora anche ad alcuni film di Federico Fellini come E la nave va, Ginger e Fred, La voce della Luna.
Ha spesso collaborato con scenografi come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Attualmente continua a svolgere il suo lavoro esclusivamente per una nota piattaforma cine-televisiva statunitense, tra Vancouver e l'est Europa.
Il 23 luglio 2009 al Sannio FilmFest, il Festival internazionale della scenografia e del costume, riceve il premio alla carriera.

Collegamenti esterni 
 

Altri tecnici del cinema